Creepin On ah Come Up — мини-альбом группы Bone Thugs-N-Harmony, выпущен 21 июня 1994 года на Ruthless Records. В 1998 альбом был включён в список 100 лучших альбомов по версии Source

Список композиций 

Альбомы Bone Thugs-n-Harmony